Le tournoi de tennis du Maroc 2007 s'est déroulé du 23 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Paul-Henri Mathieu remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Albert Montañés. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jordan Kerr et David Škoch s'imposent en finale face à Łukasz Kubot et Oliver Marach. Il s'agit du  en double pour Kerr et du  pour Škoch.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2007)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Sport au Maroc en 2007
Tennis en avril 2007